Бобилна () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Бобилна () — село в Румунії, у повіті Клуж. Адміністративний центр комуни Бобилна.
 Бобилна () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Раполту-Маре.